Dersou Ouzala (1849-1908) est le chasseur et le guide autochtone sibérien de l'explorateur russe Vladimir Arseniev.

Dersou Ouzala peut aussi faire référence à :
 Dersou Ouzala, récit autobiographique de Vladimir Arseniev (1921) ;
 Dersu Uzala, adaptation cinématographique russe du livre d'Arseniev par  (1961) ;
 Dersou Ouzala, adaptation cinématographique russo-japonaise du livre d'Arseniev par Akira Kurosawa (1975).
 (4142) Dersou-Ouzala, internationalement 4142 Dersu-Uzala, un astéroïde du groupe de Hungaria.